Vickers Viscount — британский турбовинтовой авиалайнер для линий средней протяжённости. Разработан и производился компанией Vickers-Armstrongs в 1948—1963 годах в различных модификациях. Построено 445 экземпляров.

Разработка самолёта 

Разработка самолёта велась в соответствии с требованиями, выработанными комитетом лорда Брабазона для самолёта, предназначенного для эксплуатации на линиях средней протяжённости с относительно невысоким пассажиропотоком. Такой самолёт, обозначенный как Type II, должен был перевозить до 24 пассажиров на дальность до 2816 км со скоростью порядка 320 км/ч. Авиакомпания British European Airways (BEA), также проявившая интерес к проекту, рекомендовала увеличить вместимость до 32 человек. С 1945 года предприятие Vickers разрабатывало прототип самолета, и 16 июля 1948 года экспериментальная машина (Type 630) выполнила первый полёт. В июле 1950 года самолёт был полностью сертифицирован, и авиакомпания BEA начала первые рейсы на новых самолётах по маршруту Лондон-Париж и Лондон-Эдинбург.

Серийный выпуск 
В 1950 году была разработана улучшенная модификация самолёта (Type 700), составившая основную производственную серию. Пассажировместимость была увеличена до 48-53 человек, а скорость- до 496 км/ч. Варианты этой серии, отличавшиеся (в основном) увеличенной мощностью двигателя, обозначались Type 724, Type 745D, Type 757, Type 771D, Improved 770D, Type 785D.

Модификация Type 800 (с вариантами Type 800, 802, 810, 814), неофициально называемая Super Viscount, отличалась удлинённым фюзеляжем, пассажировместимостью до 71—74 человека.

Эксплуатация 
Авиакомпании, эксплуатировавшие самолёт:

 Aden Airways
 Aer Lingus
 Air Canada
 Air Bridge Carriers
 Air Ferry
 Air France
 Air Inter
 Air Malawi
 Air Rhodesia
 Alitalia
 All Nippon Airways
 Aloha Airlines
 Ansett
 Arkia Airlines
 Austrian Airlines
 Bahamas Airways
 Braathens SAFE
 British Air Ferries
 British Airways
 British Eagle
 British European Airways
 British Midland
 British United Airlines
 British West Indian Airways
 British World Airways
 Bouraq Indonesia Airlines
 BWIA West Indies Airways
 CAAC

 Cambrian Airways
 Capital Airlines
 Central African Airway
 Continental Airlines
 Cubana
 Cyprus Airways
 Dan Air
 EgyptAir
 Euroair
 Far Eastern Air Transport
 Ghana Airways
 Hong Kong Airways — взят в лизинг у BOAC
 Hunting Clan
 Icelandair
 Indian
 Intra Airways
 Iran Air
 Iraqi Airways
 KLM
 Kuwait Airways
 LOT Polish Airlines (3)
 Líneas Aéreas Canarias
 Lufthansa
 MacRobertson Miller Airlines
 Mandala Airlines
 Manx
 Maritime Central Airways
 Merpati Nusantara Airlines
 Middle East Airlines (MEA)

 Misrair — Egypt Airlines
 National Airways Corporation
 Northeast Airlines
 Pakistan International Airlines
 Philippine Airlines
 PLUNA
 SAETA (Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos)
 South African Airways
 Starways
 TAO
 TAP Portugal
 Transair (Canada)
 Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA)
 Trans Australia Airlines (TAA)
 Trans Canada Airlines (TCA)
 Turkish Airlines (THY)
 VASP
 Union of Burma Airways
 United Airlines
 Virgin Atlantic Airways

Аварии и катастрофы 
По данным сайта Aviation Safety Network по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 144 самолёта Vickers Viscount. Vickers Viscount пытались угнать 13 раз, при этом погибли 18 человек. Всего в этих происшествиях погибли 1636 человек.

Лётно-технические характеристики (Type 810)

Ссылки 
 Vickers-Armstrongs Viscount Series 810 Operators’ reference drawing ,  // Flight International — London: Iliffe Transport Publications Ltd, 26 November 1966. — No. 2907 — Vol. 86 — P. 903, 938. (подробное схематическое устройство самолёта)

Примечания 

 Andrews, C.F. and E.B. Morgan. Vickers Aircraft since 1908 — London: Putnam, Second Edition, 1988. ISBN 0-85177-815-1.
 Cacutt, Len, ed. «Vickers Viscount.» Great Aircraft of the World — London: Marshall Cavendish, 1989. ISBN 1-85435-250-4.
 Dunn, Robin MacRae. Vickers Viscount (AirlinerTech Volume 11). North Branch, Minnesota: Specialty Press, 2004. ISBN 978-1-58007-065-2.
 «England to New Zealand -in 24 hours: Varied Fortunes in the London-Christchurch Race» // Flight, 16 October 1953, pp. 521–523.
 Jackson, A.J. British Civil Aircraft since 1919 (Volume 3) — London: Putnam, 1974. ISBN 0-370-10014-X
 Jackson, A.J. British Civil Aircraft 1919—1972: Volume III — London: Putnam, 1988. ISBN 0-85177-818-6.
 «The Story of the Viscount: Evolution of an Airliner: The First Ten Years.» // Flight, 15 July 1955, pp. 83–86, 93.

Самолёты Vickers
Пассажирские самолёты
Самолёты Великобритании
Турбовинтовые самолёты